Analista puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Profesiones 
 Analista (Antigua Roma), escritores de la historia romana, y por extensión escritores-ensayistas, de la época antigua romana.
 Psicoanalista o analista, terapeuta especializado en psicoanálisis.
 Analista-investigador, persona que hace análisis de inteligencia en el ámbito de la seguridad (investigaciones de delitos), o en materia de investigaciones de mercado, o en cuanto a investigaciones de tipo geopolítico o socioeconómico.
 Analista (periodismo), experto sobre todo en temas políticos.

Informática 
 Analista de negocio o business analyst, persona que posee conocimientos técnicos sobre sistemas informáticos, y al mismo tiempo comprende y está al corriente de las necesidades del usuario; su misión es por tanto, ser interlocutor entre el usuario y el departamento de sistemas.
 Analista de sistemas, persona que hace análisis de sistemas informáticos.
 Analista programador, persona que junta los dos saberes, hace análisis de sistemas informáticos y planifica su concreción, y también programa en uno o varios lenguajes de computación.